Lantziego / Lanciego kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lantziego / Lanciego (ort), Baskien, Araba / Álava, 
 Lantziego / Lanciego (kommun), Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Spanienförgreningar